Таккола (, ; 1382—1453; наст. имя Мариано ди Якопо) — итальянский полимат, художник и инженер. Также эту фамилию (прозвище) носили или носят несколько итальянских футболистов:

 Таккола, Джулиано (1943—1969) — футболист, нападающий.
  (1921—?) — футболист.
  (род. 1970) — футбольный менеджер, бывший игрок, тренер.
  (1935—2021) — футболист.

См. также 
 Галкин